Сомерс () — английская фамилия. Известные носители:

 Сомерс, Гарри (1925—1999) — канадский композитор.
 Сомерс, Джон, 1-й барон Сомерс (1651—1716) — политический деятель Великобритании
 Сомерс, Джордж (1554—1610) — английский мореплаватель, основатель английской колонии на Бермудских островах.
 Сомерс, Йозеф (1917—1966) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Сомерс, Сьюзан (род. 1946) — американская актриса, писательница, певица и предприниматель.
 Сомерс, Тибо (род. 1999) — бельгийский футболист, полузащитник. 
 Сомерс-Смит, Джон (1887—1916) — британский гребец, чемпион летних Олимпийских игр.

Прочее 
 Эскадренные миноносцы типа «Сомерс» — тип эскадренных миноносцев военно-морского флота США построенных между мировыми войнами.

См. также